Die Baureihe 183 bezeichnet folgende Lokomotiven:

 Elektrolokomotive DB-Baureihe 183, ehemalige Baureihe E 344 der DB zu Zeiten der Deutschen Bundesbahn
 Elektrolokomotive Siemens ES 64 U4, „Taurus“-Lokomotive bei Privatbahnen, eingereiht als Baureihe 183
 Elektrolokomotive ZSSK-Baureihe 183, siehe ČSD-Baureihe E 669.3